Ха́рьковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Харьковская улица — улица в городе Воронеже.
 Харьковская улица — улица в Городце
 Харьковская улица — улица в Екатеринбурге.
 Харьковская улица — улица в Калининграде.
 Харьковская улица — улица в Краснодаре.
 Харьковская улица — улица в Липецке (10-я Шахта).
 Харьковская улица — улица в Москве.
 Харьковская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Харьковская улица — улица в Таганроге.
 Харьковская улица — улица в Томске. 
 Харьковская улица — улица в Тюмени.
 Харьковская улица — улица во Владивостоке.

Белоруссия 
 Харьковская улица — улица в Минске.

Крым 
 Харьковская улица — улица в Севастополе.
 Харьковская улица — улица в Симферополе. 
 Харьковская улица — улица в Феодосии.

Украина 
 Харьковская улица — улица в Днепре.
 Харьковская улица — улица в городе Запорожье.
 Харьковская улица — улица в Каменском.
 Харьковская улица — улица в городе Константиновке.
 Харьковская улица — улица в городе Кривой Рог.
 Харьковская улица — улица в городе Львове.
 Харьковская улица — улица в городе Полтаве.
 В Сумах:
 Харьковская улица.
 2-я Харьковская улица.
 Харьковская улица — улица в Харькове.
 Харьковская улица — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Харьковская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Харьковское шоссе — улица в Киеве.
 Харьковский переулок — там же.
 Харьковский проезд
 Харьковская площадь
 Харьковский мост

Улицы, названные в честь городов